Алекса́ндр Никола́евич Само́йлов:
 Самойлов, Александр Николаевич (1744—1814) — граф, генерал-прокурор Правительствующего сената.
 Самойлов, Александр Николаевич — Георгиевский кавалер; поручик; № 228 (188); 26 ноября 1773.
 Самойлов, Александр Николаевич (род. 1997) — российский хоккеист.